Алексе́й Влади́мирович Ивано́в:

 Иванов, Алексей Владимирович (род. 1978) — украинский футболист.
 Иванов, Алексей Владимирович (род. 1981) — российский футболист.
 Иванов, Алексей Владимирович (род. 1985) — российский хоккеист.